Miguel Ángel Herrera puede referirse a:

Miguel Herrera Equihua (1989-), un futbolista mexicano.
Miguel Herrera Martínez (1988-), un futbolista colombiano.